Пукхансан — многозначный термин.

 Пукхансан —  горный хребет, расположенный к северу от Сеула.
 Пукхансан — национальный парк в северо-западной части Сеула и в провинции Кёнгидо Республики Кореи.